BB-8 ist die Kennung von

 USS Alabama (BB-8), Schlachtschiff der US-Navy
 Figuren aus Star Wars#BB-8